Арапилес () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 25,26 км². Население — 466 человек (на 2003 год). Расстояние до административного центра провинции — 8 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios 
 Guerra de la Independencia. Batalla de Los Arapiles, Salamanca 1812 

Муниципалитеты Саламанки